Taylors Falls
 Taylors (Carolina do Sul)

Ou ainda:
 Taylor

Desambiguação